Tourville ist der Name oder ein Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:

in Frankreich:

 Tourville-en-Auge, französische Gemeinde im Département Calvados
 Tourville-la-Campagne, französische Gemeinde im Département Eure
 Tourville-la-Chapelle, französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Tourville-la-Rivière, französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Tourville-les-Ifs, französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Tourville-sur-Arques, französische Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Tourville-sur-Odon, französische Gemeinde im Département Calvados
 Tourville-sur-Pont-Audemer, französische Gemeinde im Département Eure
 Tourville-sur-Sienne, französische Gemeinde im Département Manche
 Tourville, ehemalige französische Gemeinde im Département Manche, heute Ortsteil von Lestre

in Kanada:

 Tourville (Québec), kanadische Gemeinde in Québec

Tourville ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Hilarion de Costentin de Tourville, Vizeadmiral und Marschall von Frankreich
 Charles Bertin Gaston Chapuis de Tourville, Divisionsgeneral der Französischen Revolution und des Ersten Kaiserreichs.
 Anne de Tourville, Trägerin des Prix Femina 1951

Tourville bezeichnet im militärischen Bereich:

 Tourville (Kreuzer), Kreuzer der Duquesne-Klasse
 Tourville-Klasse, Zerstörer-Klasse der französischen Marine
 Tourville (Fregatte), Anti-U-Boot-Fregatte vom Typ F67